Лысая — гора в центре Логойской возвышенности, находится на территории Минского района в 21 км севернее Минска.

Высота — 342 м, это вторая (после Дзержинская, 345 м) по высоте точка Белоруссии. Гора сложена мореновыми суглинками. Склоны возвышенности покрыты лугами, частью — лесом или кустарником. Почвы подвержены эрозии.

См. также 
 География Белоруссии

Примечания

Литература 
 
 Вертикальная Беларусь: путеводитель по 125 уникальным и самобытным туристско-экскурсионным объектам Беларуси / В. Э. Пасанен, Е. А. Дикусар, В. Е. Подлисских. — Минск: Право и экономика, 2013. — 164 с.: ил. — ISBN 978-985-552-253-0. С.8-11.

Горы Белоруссии
География Минской области
Минский район